Športski kuglački klub "Papuk" (Športski kuglački klub "Papuk" Pakrac; ŠKK "Papuk"; KK Papuk; Papuk) je bio muški kuglački klub iz Pakraca,  Požeško-slavonska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u "3. hrvatskoj ligi - Istok - Zona Požega", ligi četvrtog stupnja hrvatske lige u kuglanju.

O klubu 
ŠKK "Papuk" je osnovan 1952. godine.  
Osamostaljenjem Hrvatske, "Papuk" nastupa pretežno u ligama regije Istok. 2006. godine je iz rezerve momčadi "Papuka" formiran novi klub - "Pakrac", koji je vremenom preuzeo primat u gradu.  
U ljeto 2020. godine je došlo do spajanja "Papuka" i "Pakraca" u novi klub - "Pakrac-Papuk", koji je preuzeo mjesto i licencu "Pakraca".  
Kao sjedište "Papuk" je ponekad navodio Pakrac-Lipik zbog geografske blizine ova dva grada.

Uspjesi

Ekipno 
 3. HKL 
 prvak: 2014./15. (Istok - Zona Požega)  
 doprvak: 2006./07. (Zona Požega), 2007./08. (Istok - Zona Požega), 2019./20. (Istok - Zona Požega)   

 4. HKL - Zona Požega 
 prvak: 2010./11.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice 
 Pakrac 
 Kuglački klub Pakrac 
 Kuglački klub Pakrac-Papuk

Vanjske poveznice 
 kuglanje.hr, Papuk 
 kuglanje.hr, Papuk - 810092 (Hrvatski kuglački savez) 
 kuglanje.hr, Pakrac-Papuk - 810091 (Kuglački savez Požeško-slavonske županije) 
 sportilus.com, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB PAPUK 
 pakrac.hr, KK Pakrac, web arhiva 
 pakrac.hr, Grb KK Pakrac

Izvori 
 
 pakrackilist.hr, KUGLANJE “Papuk” obilježava 65-tu godišnjicu  objavljeno 8. srpnja 2017., pristupljeno 23. kolovoza 2020. 
 pakrac.hr, Kuglana u Pakracu, web arhiva 
 szgpakrac.hr, , Klubovi - II. skupina, pristupljeno 23. kolovoza 2020. 
 moja-djelatnost.hr, ŠKK "Papuk" Pakrac 
 poslovna.hr, ŠKK PAPUK PAKRAC 
 fininfo.hr, ŠKK "PAPUK" PAKRAC 
 croatiabiz.com, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB "PAPUK" PAKRAC 
 companywall.hr, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB " PAPUK" PAKRAC 
  

Papuk
Pakrac